Kunowski ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Kunowski (1795–1870), preußischer General der Infanterie
 Felix von Kunowski (1868–1942), deutscher Stenograf und Stenografie-Erfinder
 Georg Carl Friedrich Kunowski (1786–1846), deutscher Jurist, Astronom, Topograph und Geologe
 George August Kunowski (1757–1838), evangelischer Pastor Primarius an der Friedenskirche Schweidnitz, Superintendent sowie Kirchen- und Schulinspektor
 Gertrud von Kunowski (1877–1960), deutsche Malerin, Zeichnerin und Kunstpädagogin, verheiratet mit Lothar von Kunowski
 Lothar von Kunowski (1866–1936), deutscher Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Moritz von Kunowski (1831–1917), preußischer Generalmajor
 Otto Friedrich Leopold von Kunowski (1824–1907), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Breslau
 Wanda von Debschitz-Kunowski (1870–1935), deutsche Fotografin

Siehe auch:
 Kunowsky (Mondkrater), benannt nach Georg Carl Friedrich Kunowski